

Сливниця (Слівниця) — село в гміні Красічин Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Сливниця (Слівниця) — село в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Сливниця (значення)